Orašje peut faire référence à :
en Bosnie-Herzégovine
Orašje, une ville et une municipalité situées dans le canton de Posavina, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orašje, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
Orašje, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Orašje, un village situé dans la municipalité de Varvarin, district de Rasina ;
Orašje, un village situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.

Voir aussi